Gustav ist der Name von fünf tropischen Wirbelstürmen im Atlantischen Ozean:
 Tropischer Sturm Gustav 1984, siehe Atlantische Wirbelsturmsaison 1984, der ohne große Schäden zu verursachen, zumeist als tropisches Tiefdruckgebiet über Bermuda hing.
 Hurrikan Gustav (1990), siehe Atlantische Hurrikansaison 1990, der zwar die Kleinen Antillen bedrohte, aber vorher abdrehte, ohne Schaden anzurichten.
 Tropischer Sturm Gustav 1996, siehe Atlantische Hurrikansaison 1996, ein schwacher Sturm, des sich westlich der afrikanischen Küste bildete und sich auflöste, ohne jemals nahe an Land gewesen zu sein.
 Hurrikan Gustav (2002), der erste subtropische Sturm, der vom NHC einen Namen erhielt und später als Hurrikan an Cape Hatteras vorbeizog, bevor er Nova Scotia passierte und über Neufundland abstarb.
 Hurrikan Gustav (2008), ein starker Hurrikan, der vor allem Haiti, Kuba und Louisiana schwer schädigte.